

Дзіки — село в гміні Свеце Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Дзіки — село в гміні Щецинек Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства